East Village Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 East Village Historic District (Illinois), NRHP-Nr. 09000459
 East Village Historic District (Massachusetts), NRHP-Nr. 86001408
 East Village Historic District (Wisconsin), NRHP-Nr. 03001486